La VIII edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la quinta volta i russi dello .

Premier League

Gruppo A

Gruppo B

First League

Gruppo C 
Classifica non ufficiale

Classifica ufficiale

 Turkmenistan promosso in Top Division

Gruppo D 

 Tajikistan promosso in Top Division

Fase Finale 
 Due risultati (Zimbru vs Spartak 1–3 e BATE vs Skonto 1–3) sono stati sommati dalla prima fase

Finale

Classifica marcatori

Campioni 
(5º titolo)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2000
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca